Greenback kan syfta på:

 Greenback – de skuld- och räntefria sedlar som gavs ut i USA 1861 till 1862, se Demand Notes
 Greenbackpartiet – en politisk partigrupp i USA som framträdde 1876-1884
 Greenback, Tennessee – en stad i Loudon County, Tennessee, USA

ja:紙幣#その他